Prosser kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Prosser (Nebraska)
Prosser (Washington)